Das Damendoppel (Rollstuhl) der US Open 2020 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerinnen waren Diede de Groot und Aniek van Koot. De Groot erreichte mit Marjolein Buis erneut das Finale, wurden dort aber von Yui Kamiji und Jordanne Whiley mit 6:3 und 6:3 besiegt.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Damendoppel
2020